Latający Holender (ang. Flying Dutchman) – olimpijska klasa jachtu w latach 1960–1992; obecnie klasa międzynarodowa. Są to monotypowe slupy mieczowe o powierzchni ożaglowania podstawowego 18,8 m² i spinakerze 20,5 m². Konstruktor: Conrad Gülcher (Holandia). Rok konstrukcji: 1951. Oznaczenie na żaglu: FD.
Jacht wymagający bardzo dobrego zgrania załogi oraz precyzyjnego trymu. Bardzo szybki, zwłaszcza w żegludze na wiatr.

Nazwa jachtu zaczerpnięta jest z legendy o Latającym Holendrze.

Wydarzenia

Igrzyska Olimpijskie

Polacy na Igrzyskach Olimpijskich 
 źródło

Mistrzostwa Świata 
 źródło

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata klasy Latający Holender.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata klasy Latający Holender.

Mistrzostwa Europy 
Przypisy:

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw Europy klasy Latający Holender.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw Europy klasy Latający Holender.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal międzynarodowych mistrzostw polski klasy Latający Holender.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal międzynarodowych mistrzostw polski klasy Latający Holender.

Mistrzostwa Polski

Klasyfikacja medalowa według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw polski klasy Latający Holender.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa międzynarodowego związku klasy FD
 Strona internetowa polskiego związku klasy FD

Typy i klasy jachtów
Slupy żaglowe